Heinrich Schaumann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schaumann (Maler) (1841–1893), deutscher Maler
 Heinrich Schaumann (1856–1922), deutsch-brasilianischer Apotheker, siehe Henrique Schaumann
 Heinrich Schaumann (1916–1945), deutscher Skisportler und Unteroffizier, siehe Heini Schaumann